est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hydroxyproline
 3-hydroxyproline
 (2R,3R)-3-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2S,3S)-3-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2R,3S)-3-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2S,3R)-3-hydroxyproline, numéro CAS 
 4-hydroxyproline
 (2R,3R)-4-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2S,3S)-4-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2R,3S)-4-hydroxyproline, numéro CAS 
 (2S,3R)-4-hydroxyproline, numéro CAS 

 acide glutamique-5-semialdéhyde, numéro CAS 
 Acide δ-aminolévulinique, numéro CAS 
 glutamate-1-semialdéhyde ou acide (4S)-4-amino-5-oxopentanoïque, numéro CAS